Csehország
 Rozseč, település a Jihlava járásban
 Rozseč, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Rozseč nad Kunštátem, település a Blanskói járásban